Ольга Николаевна Гуссаковская (14 мая 1932, Кострома — 18 октября 2007, Кострома) — писатель, член Союза писателей России.

Биография 
1955 год — окончила исторический факультет Костромского педагогического института им. Н. А. Некрасова.

После окончания института по распределению поехала в Магаданскую область, где работала преподавателем истории, а затем — литературным сотрудником газеты «Магаданский комсомолец», а потом — редактором Магаданского книжного издательства.

Была депутатом местного Совета в Магаданской области. Была заместителем председателя областного женского совета по работе с национальными кадрами в городе Магадане.

1965—1966 гг. — училась на Высших литературных курсах в Москве.

1972 год — вернулась в Кострому.

Автор более десятка книг, которые были изданы местными, а также центральными издательствами.

Награды, премии, знаки отличия 
 Заслуженный работник культуры РСФСР
 Лауреат муниципальной премии г. Костромы имени академика Д. С. Лихачева
 Нагрудный знак «Признание»: награда губернатора Костромской области

Библиография 
 Дорогой приключений [Повести для детей. Илл. Д. А. Брюханов] / О. Гуссаковская. — Магадан, Кн. изд., 1960. — 91 с. — 7000 экз.
 Бригада работает так… [Буровая бригада мастера В. Я. Герасимова из Эмтегейской геологоразвед. партии Берелехского геологоразвед. управления] / Гуссаковская, Ольга Николаевна и Проскаурин Николай Васильевич; — Магадан, Кн. изд., 1961. — 16 с. — 2000 экз.
 Ищу страну Синегорию. Повести и рассказы / О. Гуссаковская. — М., «Молод. гвардия», 1965. — 219 с. — 65000 экз.
 О чем разговаривают рыбы. Повести, рассказы / О. Гуссаковская. — Магадан, Кн. изд., 1967. — 128 с. — 50000 экз.
 Вечер первого снега. Повести, рассказы / О. Гуссаковская [Илл. Ю. Фомин]. — М. «Советск. Россия», 1969. — 144 с. — 50000 экз.
 Незабудки на скалах. Повести, рассказы / О. Гуссаковская. — М., «Современник», 1976. — 301 с. — 30000 экз.
 Облачный город : Повести и рассказы : [Для сред. и ст. шк. возраста] / О. Гуссаковская; [Худож. В. П. Фесюн]. — Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1983. — 224 с. — 65000 экз.
 Запах печного дыма : Повести и рассказы / О. Гуссаковская; [Худож. А.-Ю. А. Кузьмин]. — Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1990. — 204 с. — 15000 экз. — ISBN 5-7415-0180-X.
 Порог открытой двери : Повесть : [Для ст. возраста] / Ольга Гуссаковская; [Худож. Н. Короткин]. — Москва : Дет. лит., 1978. — 95 с. — 75000 экз.
 Семь весенних гроз : Повести / Ольга Гуссаковская. — Москва : Современник, 1979. — 349 с. — (Новинки «Современника»). — 75000 экз.
Перевал Подумай : Повесть / Ольга Гуссаковская. — Магадан, Кн. изд., 1972. — 258 с. — 15000 экз.

Статьи о творчестве писательницы 
 О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР»: Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР // Ведомости Верховного совета РСФСР. — 1983. — № 32. — С. 724; Сов. культура. — 1983. — 16 авг. (В том числе Гуссаковской О. Н.)
 Наволочкин Н. Линия опасности // Дальний Восток. — 1976. — № 9. — С. 146—148. (О кн. О. Н. Гуссаковской «Незабудки на скалах» (М., 1976)).
 Ахтямова З. Интересная встреча // Сев. правда. — 1977. — 15 февр. (Костром. писательница О. Гуссаковская — гостья на Костром. калориферном заводе).
 Негорюхин Б. Порог детства // Сев. правда. — 1979. — 22 февр. (О кн. О. Гуссаковской «Порог открытой двери» (М., 1978)).
 Голубев Е. Взятие первой высоты: новые книги костром. писателей // Сев. правда. — 1979. — 22 мая. (О кн. «Порог открытой двери» О. Гуссаковской (М., 1978)).
 Бочарников В. Влюбленность в жизнь // Сев. правда. — 1982. — 14 мая. (О творчестве костром. писательницы О. Н. Гуссаковской).
 Степаненко Е. «Иначе не стоит жить» // Мол. ленинец. — 1983. — 30 июня. (О повести О. Гуссаковской «Облачный город» (Ярославль, 1983)).
 Камынин Е. Слово писателя: Лауреат премии обкома ВЛКСМ // Молодой ленинец. — 1984. — 27 окт. (Беседа с членом Союза писателей СССР О. Н. Гуссаковской).
 Степаненко Е. Оглянись в печали и любви: творчество наших земляков // Сев. правда. — 1991. — 1 марта. (О кн. О. Гуссаковской «Запах печного дыма», вышедшей в Верх.-Волж. кн. изд-ве в 1990 г.).
 Гуссаковская О. От имени моего поколения // Сев. правда. — 1992. — 14 мая. (Писательнице О. Гуссаковской — 60 лет. Текст и фото).
 Нерсесян В. Эта «странная жизнь»: Книги и время // Костром. край. — 1992. — 12 сент. (О книге О. Гуссаковской «Запах печного дыма: Повести и рассказы»(1990 г.)).
 Творческая встреча: Эхо // Лит. Кострома. — 1993. — № 1. — С.2 (Об обсуждении новой повести О. Н. Гуссаковской «Скамья» на заседании совета по прозе В Костром. писательской организации).
 Корнилов П. Ларец интеллигентной мудрости: Кострома литературная // Сев. правда. — 1995. — 25 мая. (О новой повести костром. писательницы О. Н. Гуссаковской «Персиковая коробка» (Губернский дом. — 1994. — № 2,4,5; 1995. — № 1,3)).
 Ленко К. Ольга Гуссаковская: На путях от Магадана до Москвы // Костром. ведомости. — 1996. — 13 марта (№ 11). — С.5.
 Базанков М. Дверь в волшебную страну // Сев. правда. — 1997. — 14 мая. (О писательнице, костромичке О. Н. Гуссаковской).
 Корнилов П. Энергия лирической прозы // Сев. правда. — 1997. — 4 сент. (О новой книге О. Гуссаковской «Персиковая коробка»).
 Меркурьева Ю. Что бывает с теми, кому «Илиаду» читают с трех лет… // Сев. правда. — 2000. — 28 окт. — С. 7. (О костром. писательнице О. Гуссаковской).
 Бабенко С. Гуссаковская Ольга: Сюжеты беру у бомжей // Молодёжная линия. — 2001. — 20 дек. — С. 5. (Беседа с костром. писательницей).
 Базанков М. Когда зацветают яблони…: эссе // Сев. правда. — 2002. — 15 мая. — С. 7. (О костром. писательнице О. Н. Гуссаковской).

Примечания

Ссылки 
 Статья об Ольге Гуссаковской в Электронной библиотеке костромской современной литературы
 На сайте «Костромаг.ru»

Персоналии:Магадан
Члены Союза писателей России